Фёдор Николаевский:
 Николаевский, Фёдор Иосифович (Файвуш Иоселевич) (1880—1951) ― русский советский кларнетист и военный дирижёр, музыкально-общественный деятель.
 Николаевский, Фёдор Львович (Файбель Лейбович) (также Миколаевский, 1849—1917) — русский гравёр.